Kloster Helmstedt bezeichnet

 Kloster St. Ludgeri (Helmstedt) (lat. auch St. Ludgerus), Benediktinerkloster in Helmstedt in Deutschland; blieb bis zu seiner Auflösung 1802 als Schwesterkloster von Werden bei Essen katholisch
 Kloster Marienberg (Helmstedt), ehemaliges Kloster auf einer Anhöhe in der niedersächsischen Kreisstadt Helmstedt in Deutschland